Plaehn ist der Name von

 Gustav Plaehn, deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Martin Plaehn, US-amerikanischer Geschäftsmann